Anthessius är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Della Valle 1880. Anthessius ingår i familjen Anthessiidae. 

Anthessius är enda släktet i familjen Anthessiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Anthessius